Список 1938 год в телевидении описывает события в телевидении, произошедшие в 1938 году.

События 
 7 июля — начал своё вещание Опытный Ленинградский радиоцентр.
 1 октября — запущен Опытный ленинградский телецентр в Ленинграде.
 24 ноября — началось вещание общественно-правового вещателя в Албании «Radiodifuzioni dhe Televizioni Shqiptar» (ныне — Radio Televizioni Shqiptar).
 31 декабря — завершено строительство телецентра на Шаболовке.

Родились 
 26 ноября — Анна Шатилова — диктор ЦТ СССР и телеведущая.
 30 ноября — Светлана Жильцова — диктор ЦТ СССР и телеведущая.

Примечания

Литература 
 «Гибель советского ТВ», Ф. И. Раззаков, 2009, ISBN — 978-5-699-33296-0.